Đove ima više značenja:
 Đove (Beluno)
 Đove (Peruđa)
 Đove